Martina Hingis e Anna Kurnikova hanno battuto in finale Daniela Hantuchová e Arantxa Sánchez Vicario 6-2, 64-7, 6-1.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (primo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (terzo turno)
 Kim Clijsters /  Ai Sugiyama (terzo turno)
 Nicole Arendt /  Liezel Huber (terzo turno)
 Sandrine Testud /  Roberta Vinci (terzo turno)
 Els Callens /  Nicole Pratt (terzo turno)
 Martina Hingis /  Anna Kurnikova (Campionesse)

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Assente
 Silvia Farina Elia /  Barbara Schett (secondo turno)
 Daniela Hantuchová /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Conchita Martínez /  Magüi Serna (semifinali)
 Janet Lee /  Wynne Prakusya (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2002